Tres Lagunas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tres Lagunas, Veracruz, José Azueta, 
 Tres Lagunas, Guerrero, Zapotitlán Tablas, 
 Tres Lagunas, Querétaro Arteaga, Landa de Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar